Berggrün ist

 ein Synonym für die Minerale Chrysokoll und Malachit
 die Bezeichnung für eine Wasserfarbe aus geschlämmtem Malachit

Siehe auch:
 Berggruen